Wold ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Wold (1892–1976), norwegischer Fußballspieler
 Aklilu Habte-Wold (1912–1974), äthiopischer Politiker
 Grete Wold (* 1968), norwegische Politikerin
 Herman Wold (1908–1992), schwedischer Statistiker
 Ingrid Moe Wold (* 1990), norwegische Fußballspielerin
 John S. Wold (1916–2017), US-amerikanischer Politiker
 Morten Wold (* 1967), norwegischer Journalist und Politiker
 Oluf Wold-Torne (1867–1919), norwegischer Genremaler
 Susse Wold (* 1938), dänische Schauspielerin
 Terje Wold (1899–1972), norwegischer Politiker

Sonstiges:

 Wold-Nunatak, Nunatak im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:

 Woldt
 Wohld
 Vold
 Vault